Tanzpalast steht für:
 Ballsaal, Ort an dem Tanzbälle veranstaltet werden
 Tanzpalast Schramm in Berlin-Wilmersdorf, siehe Wilmersdorfer See #Tanzpalast Schramm
 Tanzpalast in Hannover-Misburg, siehe Kurhaus Friedenstal

 Le Bal – Der Tanzpalast (Originaltitel: Le Bal), italienisch-französisch-algerischer Spielfilm aus dem Jahr 1983